Leete ist der Nachname folgender Personen:

 Frederick DeLand Leete (1866–1958), US-amerikanischer methodistischer Theologe und Bischof
 William Leete (1612/1613–1683), amerikanischer Kolonialgouverneur